Il doppio del torneo di tennis Open GDF SUEZ Clermont-Ferrand 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Marta Domachowska e Michaëlla Krajicek che hanno battuto in finale Margarita Gasparjan e Al'ona Sotnikova 5-7, 6-4, [10-8].

Teste di serie

 Marta Domachowska /  Michaëlla Krajicek (Campionesse)
 Margarita Gasparjan /  Al'ona Sotnikova (finale)

 Claire Feuerstein /  Maryna Zanevs'ka (semifinali)
 Naomi Broady /  Heidi El Tabakh (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open GDF SUEZ Clermont-Ferrand 2013